Halesus – nome latino di Aleso
 Halesus (genere) – genere di insetti

Pagine correlate 

Halaesus